Фінал кубка Англії з футболу 2000 — 119-й фінал найстарішого футбольного кубка у світі. У матчі зіграли «Челсі» і «Астон Віллою».

Шлях до фіналу

Матч

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2000
Англія
Травень 2000
2000 в англійському спорті